Макон (фр. Mâcon) — многозначный термин:

 Макон — город-коммуна во Франции, столица округа Маконнэ в департаменте Сона и Луара региона Бургундия. 
 Макон (округ) — округ во Франции, один из округов в регионе Бургундия. 
 Макон (графство) — средневековое французское графство со столицей в городе Макон, располагавшееся в области Маконнэ в юго-восточной Бургундии на территории современной французской провинции Сона и Луара.